Karl Erik Johansson (med olika stavningar) kan syfta på:

Carl Eric Johansson (1860–1942), svensk lantbrukare och riksdagsman
Karl-Erik Kejne, ursprungligen Johansson (1913–1960), svensk pastor och huvudfigur i Kejneaffären
Karl Erik Flens, ursprungligen Johansson (1913–1975), svensk skådespelare
Karl-Erik Johansson (Örn-Kalle), svensk backhoppare
Karl-Erik Johansson (tidningsman) (1934–2019), journalist och konsthandlare
Karl Erik Johansson (1891–1982), zoolog